Лапичак — українське прізвище.

 Лапичак Тома
 Лапичак Яцко

Українські прізвища